Ниже представлен список парков штата штата Калифорния (США). Всего их насчитывается 87, крупнейший из них — Анза-Боррего-Дезерт, занимает площадь более 2371 км², самый маленький — , занимает площадь 0,656 км²; старейший — , был основан в 1902 году, самый молодой — , был основан в 2009 году. Все парки штата находятся под управлением . В 2008—2011 годах было высказано предложение закрыть несколько десятков парков штата по финансовым соображениям, но существование многих из них удалось отстоять.

В список включены только парки штата, но не схожие природоохранные территории, такие как State Recreation Area, State Marine Reserve, State Historic Park, Пляж штата и т. п. — в совокупности таких объектов в Калифорнии насчитывается более 200.

Основными достопримечательностями многих парков штата Калифорнии являются леса и рощи гигантских секвой, которые в естественных условиях произрастают только на побережье (не далее 75 км от берега океана) Калифорнии (изредка также встречаются в юго-западном Орегоне).

Парки штата

См. также 
 Список национальных парков Калифорнии

Примечания

Ссылки 

 California State Parks  на сайте parks.ca.gov
 California State Parks Foundation  на сайте calparks.org
 California's Parks  на сайте stateparks.com
 Канал на YouTube

 
Парки штата
Калифорния